Skonfederowane Stany Ameryki – ang. Confederate States of America
 Kanadyjska Agencja Kosmiczna – ang. Canadian Space Agency
 CSA Czech Airlines – czeskie linie lotnicze
 Common Scrambling Algorithm – algorytm szyfrowania przekazu wideo
 cyklosporyna A
 ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe